Santa Crotz ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Croix (Aveyron)
 Sainte-Croix (Drôme)

Mit Namenszusatz:
 Sainte-Croix-à-Lauze (Santa Crotz d’Alausa)
 Sainte-Croix-de-Quintillargues (Santa Crotz de Quintilhargues)
 Sainte-Croix-du-Verdon (Santa Crotz de Verdon)

Siehe auch:
Senta Crotz